Plaatsen
Veldhuizen (De Meern), buurt in woonplaats De Meern, welke deel uitmaakt van gemeente en provincie Utrecht
Veldhuizen (voormalige polder en gemeente) in de provincie Utrecht, waarnaar Veldhuizen in De Meern is genoemd
Veldhuizen (Drenthe), buurtschap in de gemeente Westerveld
Veldhuizen (Ede), woonwijk en buurtschap in Ede in Gelderland
Veldhuizen (Harenkarspel), (voormalige?) buurtschap in Noord-Holland
Veldhuizen (Niedorp), (voormalige?) buurtschap in Noord-Holland
Veldhuizen (Rotterdam), (voormalige?) buurtschap in Zuid-Holland
Veldhuizen (Wonseradeel), buurtschap bij Tjerkwerd in Friesland
Veldhuizen (Zevenaar), buurtschap in Gelderland
Veldhuizen (buurtschap Utrecht)

Personen
Adrianus van Veldhuizen (1871-1937), Nederlands theoloog, predikant en kerkelijk hoogleraar
Eelco Veldhuijzen (1984), Nederlandse atleet
Eppo van Veldhuizen (1933), Nederlands politicus
Gijsbert van Veldhuizen (1903-1963), Nederlands theoloog en schrijver
Jan Veldhuizen (1939-2002), Nederlands politicus 
Onno van Veldhuizen (1962), Nederlands burgemeester
Sophie Veldhuizen (1983),  Nederlands musicalactrice en zangeres
Willem van Veldhuizen (1954), Nederlands kunstschilder

Zie ook 
Piet Velthuizen, Nederlands voetbalkeeper
Veldhausen, in Bentheim werd ook wel Veldhuizen genoemd
Veldhuyzen van Zanten (doorverwijspagina)
Veldhuis (doorverwijspagina)